Rumâni, vechea denumire a poporului român (până la mijlocul secolului 19). (English: the old name of the romanian population up until the middle of the 19th century) 
 Rumâni, denumire dată unei categorii sociale din Țara Românească, "vecini" în Moldavia. (English: the name of a social category in Wallachia; "vecini" in Moldova)